Boeing 757 — американский пассажирский двухмоторный узкофюзеляжный самолёт для маршрутов средней дальности, производившийся компанией Boeing с 1981 по 2004 год.

Изначально 757 был создан в качестве замены Boeing 727 для авиакомпаний British Airways и Eastern Air Lines, но позднее стал популярным на более загруженных рейсах между городами США, а также трансатлантических полётах между восточным побережьем Северной Америки и Западной Европой.

Производство самолётов модели 757 стало одним из наиболее коммерчески успешных проектов компании Boeing и было завершено 28 октября 2004 после 1050 выпущенных экземпляров.
Последний самолёт этого типа был передан 28 ноября 2005 года авиакомпании Shanghai Airlines.

Аэродинамическая схема 

Двухмоторный низкоплан с турбовентиляторными двигателями, стреловидным крылом и однокилевым оперением.

Модификации 
 Boeing 757-100 — изначально предложенный базовый вариант, рассчитанный как замена Boeing 727, вмещающему 150 человек. В реальности предложение не оказалось востребованным, и ни одного самолёта этого варианта не было произведено.
 Boeing 757-200 — Самый распространённый вариант 757. Вмещает от 200 до 235 пассажиров, в зависимости от индивидуальной конфигурации.
 Boeing 757-200F — грузовой вариант 757-200.
 Boeing 757-300 — удлинённый вариант 757-200, который производился с 1998 года. Вмещает от 243 до 280 пассажиров. Отличается увеличенной взлётной массой до 122 тонн и дальностью полёта до 6500 километров. Самолёты этого варианта также оснащены новым пассажирским салоном такого же типа, что и Boeing 737 Next Generation (-600/700/800/900).

Лётно-технические характеристики

Эксплуатация 
 Исландия
25 ноября 2015 года авиакомпания Loftleiðir выполнила первый в мире коммерческий перелёт в Антарктиду на Boeing 757-200ЕR. Рейс был выполнен из чилийского Пунта-Аренаса на ледовую взлётно-посадочную полосу ледника Юнион Глейшер.

 Россия
Самолёты Boeing 757 входят в парк четырёх российских авиакомпаний (2021 год):
 Azur Air — 9 самолётов (вместимость 238 пассажиров).
 Royal Flight — 5 самолётов (вместимость 235 пассажиров)
 Авиастар-ТУ — 4 самолёта (3 конвертированы в грузовой вариант)
 Ерофей (E-cargo) — 1 самолёт (конвертированный в грузовой вариант)

Аварии и катастрофы 
По состоянию на 8 апреля 2022 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 13 самолётов Boeing 757. Также было 13 попыток угона, при этом погибли 108 человек. Всего в этих происшествиях погибли 575 человек.

Фотогалерея

См. также 
 Airbus A310
 Airbus A321
 Список кодов клиентов компании Boeing
 Конкуренция между Airbus и Boeing

Примечания

Ссылки 
 Boeing Commerical Airplanes — 757 Family
 Реестр Boeing-757 с описанием каждого борта
 Частный сайт посвящённый Boeing-757

Пассажирские самолёты